Citharischius är ett släkte av spindlar. Citharischius ingår i familjen fågelspindlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fågelspindlar
Citharischius